De Sloveense voetbalbeker 2013–2014 (Sloveens: Pokal Slovenije 2013–2014) was de 23ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Slovenië sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek in 1991. Aan het toernooi, dat begon op 20 augustus 2013, deden 27 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 21 mei 2014 in het Bonifikastadion in Koper, waar ND Gorica in de eindstrijd met 2-0 won van titelverdediger NK Maribor door twee treffers van Francesco Finocchio. Die club onder leiding van trainer-coach Luigi Apolloni won zo voor de derde keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1-time01= NK Šenčur
| RD1-gols01i=2
| RD1-gols01v=1
| RD1-gols01agr=3
| RD1-time02= NK Maribor
| RD1-gols02i=5
| RD1-gols02v=1
| RD1-gols02agr=6
| RD1-time03= Olimpija Ljubljana
| RD1-gols03i=2
| RD1-gols03v=0
| RD1-gols03agr=2
| RD1-time04= NK Domžale
| RD1-gols04i=0
| RD1-gols04v=1
| RD1-gols04agr=1
| RD1-time05=NK Rudar Velenje
| RD1-gols05i=4
| RD1-gols05v=3
| RD1-gols05agr=7
| RD1-time06=NK Celje
| RD1-gols06i=0
| RD1-gols06v=1
| RD1-gols06agr=1
| RD1-time07=NK Aluminij
| RD1-gols07i=0
| RD1-gols07v=1
| RD1-gols07agr=1
| RD1-time08=ND Gorica
| RD1-gols08i=1
| RD1-gols08v=3
| RD1-gols08agr=4

| RD2-time01= NK Maribor
| RD2-gols01i= 1
| RD2-gols01v= 1
| RD2-gols01agr= 2
| RD2-time02= Olimpija Ljubljana
| RD2-gols02i= 0
| RD2-gols02v= 1
| RD2-gols02agr= 1
| RD2-time03= NK Rudar Velenje
| RD2-gols03i=0
| RD2-gols03v=1
| RD2-gols03agr=1
| RD2-time04= ND Gorica
| RD2-gols04i=1
| RD2-gols04v=2
| RD2-gols04agr=3

| RD3-time01= NK Maribor
| RD3-gols01i= 
| RD3-gols01v=
| RD3-gols01agr= 0
| RD3-time02= ND Gorica
| RD3-gols02i= 
| RD3-gols02v=
| RD3-gols02agr= 2
}}

 Winnende formatie 

 Doel Januš Štrukelj, Alex Cordaz, Ivan Cacchioli
 Verdediging Alessio Codromaz, Uroš Celcer, Matija Širok, Francesco Checcucci, Tine Kavčič, Alen Jogan, Solomon Enow, Ronaldo Vanin, Taulant Kadrija, Alessandro Favalli, Marco Modolo, Abel Gigli
 Middenveld Yves Benoit Bationo, Luka Tragin, Amedej Vetrih, Jaka Kolenc, Filippo Boniperti, Robi Jakovljević, Amel Džuzdanović, Vicente, Luca Berardocco, Boštjan Frelih, Marshal Johnson
 Aanval Massimo Coda, Gianluca Lapadula, Welle N’Diaye, Osuji Amarachi, Gonzalo Mastriani, Francesco Finocchio, Daniele Bazzoffia, Gianvito Misuraca, Tomas Danilevičius, Irdi Rapaj, Jhonny Vidales
 Trainer-coach'''
 Luigi Apolloni

Zie ook
 Sloveens voetbalelftal in 2013
 Sloveens voetbalelftal in 2014
 1. slovenska nogometna liga 2013/14

2014
Bekervoetbal 2013/14